Ел Куерво има више значења:

 Ел Куерво (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Куерво (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Куерво (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинте (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтидос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтинуеве (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтиочо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтисеис (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтисијете (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтисинко (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтитрес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Кампо Веинтиуно (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво, Ехидо Санта Едувихес (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куерво (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куерво (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куерво, Љано дел Куерво (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куерво (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Куерво (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куерво (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куерво, Лос Булес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куерво (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куерво (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куерво (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куерво (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куерво (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куерво (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куерво (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куерво, Пуерто дел Уичол (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Куерво (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куерво (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куерво (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Куерво (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Куерво (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Куерво, Позо Треинта и Уно (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Куерво (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Куерво (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Куерво (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Куерво (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куерво, Хасинто Родригез (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куерво (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику